Il cestino è un contenitore per rifiuti
Il cestino è un piccolo cesto per contenere oggetti
Il cestino in informatica è una cartella speciale che archivia i file cancellati in attesa di essere eliminati definitivamente